Il doppio del torneo di tennis Tampere Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Andrés Dellatorre e Diego Moyano che hanno battuto in finale Lassi Ketola e Tuomas Ketola 6-4, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Lassi Ketola /  Tuomas Ketola (finale)
 Andrés Dellatorre /  Diego Moyano (Campioni)

 Viktor Bruthans /  Lukáš Dlouhý (quarti di finale)
 Vadim Davletšin /  Mounir El Aarej (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tampere Open 2004